Гаплогруппа A8a1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Окуневская культура — Усть-Абаканский район, Хакасия, Россия
 RISE664 | 6160-33 — Okunev Ulus — 2459—2203 calBCE (3850±38 BP, UBA-31593) — М — Q1a2a1c (Q-L330) > Q-Y18330* # A8a1.
 RISE677 | 7053-160 — Uybat III (kurgan 1, grave 4) — 2659—2209 calBCE (3961±62 BP, UBA-31599) — Ж — A8a1.
 RISE681 | 7053-176 — Uybat V (kurgan 1, grave 3a-5a, sk.C) — 4329 BP — Ж — A8a1.

Монгун-тайгинская культура
 Khar Sairiin Am, Khirigsuur — Баянхонгор (аймак), Монголия
 I6262 | MON2, Grave #5, MONM_MON2, Grave #5 — 1398—1228 calBCE (3050±20 BP, PSUAMS-3111) — Ж — A8a1.
 I6264 | NBP027, Burial 4, MONM_NBP027, Burial 4 — 1401—1235 calBCE (3055±20 BP, PSUAMS-3112) — Ж — A8a1.

Зевакинский могильник
 I4295 | KZ-KP-001, CMK, KP27390 (Цмк, кп27390), 9а — Зевакино (Восточно-Казахстанская область), Казахстан — 1211—1056 calBCE (2935±20 BP, PSUAMS-2515) — М — R1a1a1b # A8a1.

Железный век 
Тагарская культура (баиновский этап)
 DA7 | St.Pet. 68 — Гришкин Лог 1 — Боградский район, Хакасия, Россия — 1000—800 BCE — М — R1 > R-Z2124 # A8a1.

Савромато-сарматская культура
 CLK001.A0101 | Chelkar #283/1 — Челкар (mound 5, burial 1) — Теректинский район, Западно-Казахстанская область, Казахстан — 6th-4th c. BCE — М — R1a1a1 (R-Page7,R-M417) # A8a1.

Тасмолинская культура (коргантасский этап)
 BDY003.B0101 | Bidayk mound 3 — Бидаик, курган 3 — Карагандинская область, Казахстан — 351-57 calBC (2137±27 BP) — R1a1a (R-L449,R-M512) > R-YP1548 # A8a1.

Пазырыкская культура (берельский этап)
 BRE012.A0101 | Berel 2018_76B — Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан — 32 BC-123 AD (1958±25 BP) — Ж — A8a1.

Кангюй
 DA229 | Kaynar Bulak 2 burial site, mound 11, skeleton 2 — Кайнарбулак (Сайрамский район), Туркестанская область, Казахстан — 2200—1700 BP — М — R1a1 > R-F1019* # A8a1.

Примечания

Публикации 
2018
 
 
2019
 
2021

Ссылки 
 
 A8a1 — Haplogroup

Гаплогруппа A8 (мтДНК)